Colston Hall (Badingham), voormalig landgoed in Badingham
 Colston Hall (Bristol), concertzaal in Bristol